Хесус Каранза има више значења:

 Хесус Каранза, Лос Ариспе (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Каранза (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хесус Каранза, Ла Колорада (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хесус Каранза, Ранчо де Хесус (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хесус Каранза (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хесус Каранза (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хесус Каранза (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Хесус Каранза (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хесус Каранза (Хесус Каранза, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику